«Сент-Лу́ис Блюз» () — профессиональный хоккейный клуб из города Сент-Луис, штат Миссури, США. С 1967 года выступает в Национальной хоккейной лиге. Представитель Центрального дивизиона Западной конференции. Обладатель Кубка Стэнли 2019 года.

История 
Включенные в НХЛ в сезоне 67/68 вместе с другими пятью командами, «Сент-Луис Блюз» оказались лучшими из новичков и в первые три года были всего в одном шаге от победы в Кубке Стэнли, пробиваясь в финал, но так ни разу не выиграв даже одного матча в играх с более именитыми фаворитами, «Монреалем» (дважды) и «Бостоном». Заслуга в успехах тех лет в первую очередь принадлежит тренеру Скотти Боумэну, сумевшему собрать дружный и дисциплинированный коллектив из ветеранов и молодых игроков.

После ухода Боумэна в 1971 году, команду стало лихорадить, тренеры менялись практически ежегодно, и после сезона 76/77 «Блюз» были на грани финансового краха. Спас клуб генеральный менеджер Эмили «Кот» Фрэнсис, сумевший найти инвесторов, согласившихся вложить деньги в команду. «Блюз» начали возрождаться, чему способствовали и удачные выборы на драфтах новичков. Берни Федерко, Брайан Саттер и Майк Льют постепенно поднимали «Сент-Луис» вверх по турнирной таблице, и в 1981 году команда показала свой лучший результат, набрав 107 очков в регулярном чемпионате. Однако в плей-офф «Блюз» выбыли уже в четвертьфинале.

После двух неудачных сезонов команда снова была на грани банкротства и даже не приняла участия в драфте 1983 года. На этот раз «Сент-Луису» помог удачливый предприниматель Гарри Орнест, купивший команду и назначивший на пост менеджера Рона Кэрона, а на место тренера — Жака Лэмера. «Блюз» начали новое, уже второе за последние 10 лет возрождение. С приходом в команду Дуга Гилмора и с помощью многочисленных обменов Кэрона клуб сумел поправить свои дела, и в 1986 году впервые за последние 16 лет дошёл до финала конференции, но проиграл там «Калгари».

В 1987 году у «Блюз» снова сменился хозяин. Владельцем стал Майкл Шэнахэн, но на посту менеджера остался Рон Кэрон, продолжавший свои нескончаемые сделки с другими командами лиги. Кэрон доказал свою состоятельность, добавив в команду в последующие три-четыре года игроков-звёзд — Скотта Стивенса, Куртиса Джозефа, Брендана Шэнахэна, Эла Макинниса, Фила Хаусли, Адама Оутса и Бретта Халла.

В атакующей системе «Блюз» Халл полностью раскрыл свои бомбардирские качества, забрасывая более 70 шайб в трёх сезонах подряд. В сезоне 90/91 на его счету было 86 голов, и он был признан лучшим игроком НХЛ. «Блюз» были сильны в тот год, но неожиданно проиграли во втором раунде плей-офф «Миннесоте».

В начале 90-х годов хорошие показатели «Сент-Луиса» в регулярных чемпионатах перечеркивались неудачами в плей-офф. Тем не менее, команда пользовалась большим успехом в городе. Группа корпораций Сент-Луиса решила выкупить команду у Майкла Шэнахэна и построить для неё новую арену. Сделка была совершена в 1994 году, однако Шэнахэн успел сделать свой последний ход, наняв на пост тренера и генерального менеджера Майка Кинэна, только что приведшего к победе в Кубке Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Однако его действия, особенно обмены Брэндана Шэнахэна и Крэйга Дженни, вызвали негодование со стороны болельщиков команды. В 1996 году под опалу Кинэна попал даже Бретт Халл, лишённый звания капитана. В том сезоне Кинэн совершил обмен с «Лос-Анджелесом» и получив в «Блюз» Уэйна Гретцки. В плей-офф команда снова выбыла на ранней стадии, проиграв в полуфинале конференции «Детройту». Сразу после завершения сезона Гретцки подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».

19 марта 1997 года Кинэн был уволен. Хозяева клуба попросили Рона Кэрона, к тому времени уже ушедшего на заслуженный отдых, вернуться на время в команду и помочь в её восстановлении. С помощью Кэрона на пост главного тренера был приглашён Джоэль Кенневилль, а на пост менеджера — Ларри Пли.

В сезоне 97/98 «Блюз» набрали 98 очков в регулярном чемпионате, но в плей-офф, к разочарованию своих поклонников, снова были остановлены «Детройтом» в полуфинале конференции.

Сезон 98/99 команда провела без Бретта Халла, подписавшего контракт с «Далласом». Тем не менее, с помощью надёжной игры защитников Криса Пронгера и Эла Макинниса, а также результативной игре нападающих Пьера Тарджона и Павола Демитры регулярный чемпионат снова получился неплохим. Но в розыгрыше Кубка Стэнли именно Халл и «Даллас» остановили «Блюз» всё в том же полуфинале Западной конференции.

Показав свой лучший результат в истории и выиграв регулярный чемпионат НХЛ 1999/2000, «Блюз» в 21-й раз подряд вышли в плей-офф, где их подстерегало самое большое разочарование — проигрыш в первом раунде «Сан-Хосе» в семи матчах. Утешением болельщикам стало признание Пронгера лучшим хоккеистом НХЛ. На будущий сезон «Сент-Луис» был в шаге от финала Кубка Стэнли, проиграв в третьем раунде «Колорадо Эвеланш».

Летом 2001 года «Блюз» усилились Дугом Уэйтом и Китом Ткачуком, однако это никак не отразилось на конечном результате — «Сент-Луис» снова вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв в полуфинале Западной конференции «Детройту» в пяти матчах. В 2003 и 2004 годах году «Блюз» сыграли ещё хуже, выбывая из борьбы уже в первых раундах.

Введенный в 2005 году «потолок зарплат» больно ударил по «блюзменам», которым пришлось пойти на понижение бюджета, что выразилось в первую очередь в обмене Криса Пронгера. В итоге команда провела худший сезон в своей истории, заняв последнее место в лиге и впервые с 1979 года не пробившись в плей-офф.

В сезоне 2011/12 «Блюз», занявшие второе место в Западной Конференции, впервые за 8 лет прошли первый раунд плей-офф, обыграв в первом раунде «Сан-Хосе» со счётом 4:1. Но втором раунде «Блюзмены» проиграли «Лос-Анджелесу» 0-4.

В сезоне 2015/16 «Сент-Луис», занявший второе место в Западной Конференции, впервые с сезона 2000/01 вышел в финал конференции, обыграв последовательно в 7 матчах «Чикаго Блэкхокс» и «Даллас Старз». Но в финале Запада «Блюз» уступили «Сан-Хосе Шаркс» 2-4.

Регулярный чемпионат сезона 2016/17 «Блюз» начали неплохо, однако к середине сезона команда начала терять много очков и в результате чего 1 февраля 2017 года Кен Хичкок был уволен с поста главного тренера, чьё место занял Майк Йео. «Сент-Луис» с 99 очками закончил чемпионат на 3-м месте в Центральном дивизионе. В первом раунде плей-офф «блюзмены» в пяти матчах оказались сильнее «Миннесоты Уайлд», но во втором раунде уступили «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2-4.

Следующий сезон оказался для «Сент-Луиса» неудачным. Команда не показывала стабильной игры и судьба путёвки в плей-офф решалась в очном матче с «Колорадо Эвеланш», в котором «Блюз» достаточно было не проиграть в основное время. Однако «Сент-Луис» уступил со счётом 5:2 и не попал в постсизон. 

Уже со старта сезона 2018/19 «Блюз» оказались в числе аутсайдеров, а 19 ноября 2018 года за неудовлетворительные результаты Майк Йео был освобождён от должности главного тренера, чьё место в качестве исполняющего обязанности занял Крейг Беруби. Поначалу смена тренера не приносила положительного результата, а на 3 января «Блюз» занимали последнее место в общей турнирной таблице лиги. Однако команда резко прибавила в организации игры, выдав после звёздного уик-энда 11-матчевую победную серию. Место в воротах, вместо нестабильного Джейка Аллена, занял вратарь-дебютант Джордан Биннингтон, который сразу же стал показывать уверенную игру. В итоге «Блюз» быстро стали подниматься по турнирной таблице и с 3-го места в своём дивизионе вышли в плей-офф. В первом раунде «музыканты» в шести матчах обыграли «Виннипег Джетс», а во втором «Даллас Старз» в семи. В финале западной конференции «Сент-Луис Блюз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4-2 и в четвертый раз в своей истории вышел в финал Кубка Стэнли. Финальная серия решилась в 7-м матче, в котором «Сент-Луис» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» 4:1 и выиграл противостояние со счётом 4-3. «Блюзмены» нанесли всего 20 бросков, но этого хватило для двух голов в конце первого периода и двух шайб в середине третьего. Вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон сделал 32 сейва и помог команде выиграть первый Кубок Стэнли, а самым ценным игроком финала был признан нападающий Райан О’Райли.

Статистика

Команда

Текущий состав

Штаб

Неиспользуемые номера 
 2 — Эл Макиннис, защитник (1994—2005). Выведен из обращения 9 апреля 2006 года.
 3 — Боб Гассофф, защитник (1974—1977). Выведен из обращения 1 октября 1977 года.
 5 — Боб Плагер, защитник. (1967—1978). Выведен из обращения 29 октября 2016 года.
 8 — Баркли Плагер, защитник (1967—1977). Выведен из обращения 24 марта 1981 года.
 11 — Брайан Саттер, крайний нападающий (1976—1988). Выведен из обращения 30 декабря 1988 года.
 16 — Бретт Халл, крайний нападающий (1987—1998). Выведен из обращения 5 декабря 2006 года.
 24 — Берни Федерко, центральный нападающий (1976—1989). Выведен из обращения 16 марта 1991 года.
 44 — Крис Пронгер, защитник (1995—2004). Выведен из обращения 17 января 2022 года.

Индивидуальные рекорды 
 Наибольшее количество очков за сезон: Бретт Халл — 131 (86+45 в 1990-91)
 Наибольшее количество заброшенных шайб за сезон: Бретт Халл — 86 (1990-91)
 Наибольшее количество результативных передач за сезон: Адам Оутс — 90 (1990-91)
 Наибольшее количество штрафных минут за сезон: Боб Гассофф — 306 (1975-76)
 Наибольшее количество очков набранных защитником за один сезон: Джефф Браун — 78 (25+53 в 1992-93)
 Наибольшее количество «сухих» игр: Гленн Холл — 8 (1968-69)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Клубы НХЛ
Хоккейные клубы США
Сент-Луис Блюз